Swan Song, de l'anglais pour « chant du cygne », est un titre pouvant faire référence à :

Cinéma 
 Swan Song, titre original du film Le Chant du cygne réalisé par Kenneth Branagh sorti en 1992 ;
 Swan Song, film de Todd Stephens sorti en 2021 ;
 Swan Song, film de Benjamin Cleary sorti en 2021.

Télévision 
 Swan Song, titre original de Le Chant du cygne, épisode 7 de la saison 3 de Columbo diffusé en 1974 ;
 Swan Song, téléfilm de Jerry London diffusé en 1980.

Littérature 
 Swan Song, titre original de la nouvelle policière Le Chant du cygne sortie en 1926.

Musique 
 Swan Song Records, un label discographique fondé par Led Zeppelin ;

Album 
 Swan Songs, album d'Epik High sorti en 2005 ;

Chanson 
 Swan Song, single de Dua Lipa sorti en 2019.

Voir aussi